Snail Records is een Nederlands platenlabel dat zich voornamelijk richt op muziek uit de Balkan. Het is in 2002 opgericht door Dragi Sestic in Amsterdam.

De belangrijkste artiesten van het label zijn Mostar Sevdah Reunion, Ljiljana Buttler, Amira Medunjanin, Saban Bajramovic en Marin Jerkunica.

Externe link 
 Website Snail Records

Folk-platenlabel
Wereldmuziek-platenlabel